John Burrow ist der Name folgender Personen:

* John A. Burrow (1932–2017), britischer Literaturwissenschaftler
 John Wyon Burrow (J. W. Burrow; 1935–2009), britischer Historiker

Siehe auch:
 John Burrows